Пласт:

Слой 
 Пласт — масса горной породы, ограниченная с двух сторон от других слоёв.
 Пласт — слои почвы сельскохозяйственных земель.
 Пласт — обычно в переносном смысле (контекст культуры какой-либо эпохи).
 Разделка на пласт — вид разделки рыбы.

Топоним

Россия 
 Пласт — город в Челябинской области.
 Пласт — река в Сахалинской области.

Организация 
 «Пласт» — скаутская организация Украины.

См. также 
 Бели-Пласт — село в Кырджалийской области.
 Пластун